The Town That Dreaded Sundown ist der Originaltitel folgender Filme:

 Der Umleger, US-amerikanischer Film von Charles B. Pierce (1976) 
 Warte, bis es dunkel wird, US-amerikanischer Film von Alfonso Gomez-Rejon (2014)